Aladin (ou Aladdin, ou encore Alaeddine, ce qui signifie « la religion élevée ») est le héros du conte Aladin ou la Lampe merveilleuse inclus dans une version tardive du recueil des Mille et Une Nuits. Aladin est le fils d'un pauvre tailleur appelé Mustapha. Il va au centre de la Terre chercher une lampe magique qui renferme un génie qui a le pouvoir d'exaucer les vœux. Un jour il s’éprend de la princesse Badroulboudour.

Résumé

Cinéma 
 Aladin et la Lampe merveilleuse (1901), un film produit par Pathé Frères
 Aladin ou la Lampe merveilleuse (1906), film français réalisé par Albert Capellani
 Aladin et la Lampe merveilleuse (A Thousand and One Nights, 1945), film américain réalisé par Alfred E. Green
 Aladin (1951), film allemand réalisé par Gerhard Klein
 Aladin ou la Lampe merveilleuse (Volshebnaya lampa Aladdina, 1967), film russe réalisé par Boris Rytsarev
 Aladin et la Lampe merveilleuse (1970), film français d'animation réalisé par Jean Image
 Aladin (1975), film indonésien réalisé par Matnoor Tindaon
 Aladdin (1982), film japonais de Yoshikatsu Kasai
 Aladdin (Superfantagenio, 1986), film italien réalisé par Bruno Corbucci
 Aladdin (1992), film d'animation des studios Disney
 Aladdin, le héros de ce film
 Aladdin (1994-1996), série télévisée d'animation américaine créée par Walt Disney Pictures d'après le film précédent
 Le Retour de Jafar (1994), suite du film de 1992
 Aladdin et le Roi des voleurs (1996), suite du précédent et également l'épilogue de la série d'animation
 Les Nouvelles Aventures d'Aladin (2015), film réalisé par Arthur Benzaquen avec Kev Adams dans le rôle d'Aladin.
 Alad'2, sortie en 2018, réalisée par Lionel Steketee, toujours avec Kev Adams dans le rôle-titre
 Aladdin (2019), adaptation en prise de vue réelle du film de 1992

Musique 

 Aladdin ou Aladin, une ouverture du compositeur danois Christian Frederik Emil Horneman, 1863, et de son opéra du même nom
 Aladdin, musique de scène (et une suite) de Carl Nielsen, 1919
 Aladin, opéra de Kurt Atterberg
 Aladdin, œuvre de l'Américain Carl Davis
 Aladdin, groupe pop japonais créé en 2008
 Aladdin Records, label musical américain indépendant créé à Los Angeles en 1945
 Aladdin Sane, album de David Bowie, sorti en 1973
 Aladdin, spectacle musical de Walt Disney Theatrical Productions en 2011
 Aladin, faites un vœu !, spectacle musical de Marie-Jo Zarb et David Rozen en 2015

Jeux vidéo 
 Aladdin, jeu vidéo de plate-forme sorti en 1993 sur SNES (Super NES)
 Aladdin, jeu vidéo de plate-forme sorti en 1993 sur Mega Drive

Littérature, mangas et animations 

 Aladin, le héros de Magi, manga de type Shōnen sorti en 2009 et adapté en animation en  ;
 Aladdin, un épisode de Simsala Grimm.

Autres domaines 
 Aladin, village situé en Azerbaïdjan ;
 Aladin, des services du Centre de données astronomiques de Strasbourg ;
 Aladdin's Royal Caravan, parade diurne inspirée du film Aladdin (1992) des parcs à thèmes Disneyland ;
 Muhammad Aladdin (né en 1979), romancier égyptien ;
 Aladdin, hôtel-casino de Las Vegas ;
 Aladin Reibel, acteur français de télévision, de cinéma et de théâtre, originaire d'Alsace ;
 Aladdin Free Public License, licence de logiciel propriétaire ;
 Aladdin Enterprises, société américaine fondée à la fin des années 1980 par L. Peter Deutsch ;
 Aladdin Ghostscript, interpréteur PostScript et PDF distribué par la société Aladdin Enterprises ;
 Aladin, magazine traitant du marché des antiquités, des arts décoratifs et des collections ;
 Aladdin Allahverdiyev, chercheur-scientifique soviétique, azerbaïdjanais et russe, d’origine azerbaïdjanaise, professeur des universités (2001) ;
 (54521) Aladdin, astéroïde de la ceinture principale ;
 Aladdin, système électronique de BlackRock, multinationale américaine dans le domaine de la finance (il s'agit d'une Intelligence artificielle gérant des milliards de dollars) ;
 The Aladdin Company, une société de construction de maisons en kit américaine.

Personnage des Mille et Une Nuits
Homonymie de titre